

Білоградовка — село, Тімірязєвський район, Північно-Казахстанська область
 Білоградовка — село, район Шал-акина, Північно-Казахстанська область